Kvartet nebo kvarteto může být:

 kvartet (skladba) – hudební skladba napsaná pro kvarteto, tj. soubor čtyř hudebníků
 smyčcový kvartet – skladba pro smyčcové kvarteto
 kvartet (literatura) – čtyřveršová strofa neboli tetrastichon
 kvartet (biologie) – čtyři jádra nebo buňky vznikající z jiné buňky v průběhu meiózy neboli tetráda
 Kvartet (divadelní hra) – divadelní hra jihoafrického autora Ronalda Harwooda
 Kvarteto (film) – český film z roku 2017
 kvarteto (soubor) – soubor čtyř hudebníků nebo zpěváků
 kvarteto (karetní hra) – typ karetní hry

Externí odkazy 
 

4 (číslo)